Jember (Javanisch: ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦗꦼꦩ꧀ꦧꦼꦂ) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 2,6 Millionen Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Jember ist die gleichnamige Stadt Jember, die drittgrößte Stadt der Provinz. International Bekanntheitsgrad erreicht der jährlich stattfindende Jember Fashion Carnaval.

Geographie 
Der Regierungsbezirk Jember liegt im Südosten der Provinz Jawa Timur und hat eine Fläche von 3313,45 km². Er erstreckt sich zwischen 7°58′06″ und 8°33′44″ s. Br. sowie 113°15′47″ und 114°02′35″ ö. L. Jember grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Lumajangwe, im Nordwesten an Probolinggo, im Nordosten an Bondowoso sowie im Osten an Banyuwangi. Im Süden bildet der Indische Ozean eine natürliche Grenze, ihm vorgelagert ist die zum Distrikt Puger gehörige, unbewohnte Insel Nusa Barung. Weitere 66 kleinere, küstennahe Inseln gehören ebenfalls zum Regierungsbezirk Jember, 16 von ihnen tragen einen Namen.

Im Südosten von Jember liegt der 580 Quadratkilometer große Meru Betiri Nationalpark.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Malang in 31 Distrikte (Kecamatan) und 248 Dörfer, davon 226 Desa und 22 Kelurahan. Außerdem existieren noch 969 Ortschaften (Dusun/Linkungan) und 3671 Weiler (Rukun Warga, RW).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kelurahan
|-
| 35.09.01 || style="text-align:left" | Jombang || style="text-align:left" | Jombang || 55,57 || 50.003 || 55.553 || 999,7 || 100,9 || 6 || –
|-
| 35.09.02 || style="text-align:left" | Kencong || style="text-align:left" | Kencong || 61,03 || 65.173 || 71.430 || 1.170,4 || 99,4 || 5 || –
|-
| 35.09.03 || style="text-align:left" | Sumberbaru || style="text-align:left" | Sumberbaru || 158,09 || 99.416 || 115.270 || 729,1 || 98,0 || 10 || –
|-
| 35.09.04 || style="text-align:left" | Gumukmas || style="text-align:left" | Gumukmas || 93,27 || 79.224 || 87.724 || 940,5 || 101,2 || 8 || –
|-
| 35.09.05 || style="text-align:left" | Umbulsari || style="text-align:left" | Umbulsari || 72,10 || 69.539 || 78.245 || 1.085,2 || 100,2 || 10 || –
|-
| 35.09.06 || style="text-align:left" | Tanggul || style="text-align:left" | Tanggul || 199,94 || 82.760 || 93.057 || 465,4 || 98,8 || 8 || –
|-
| 35.09.07 || style="text-align:left" | Semboro || style="text-align:left" | Semboro || 47,56 || 43.475 || 49.070 || 1.031,8 || 99,3 || 6 || –
|-
| 35.09.08 || style="text-align:left" | Puger || style="text-align:left" | Puger || 160,06 || 114.506 || 123.763 || 773,2 || 102,3 || 12 || –
|-
| 35.09.09 || style="text-align:left" | Bangsalsari || style="text-align:left" | Bangsalsari || 159,53 || 114.905 || 124.264 || 778,9 || 99,4 || 11 || –
|-
| 35.09.10 || style="text-align:left" | Balung || style="text-align:left" | Balung || 50,00 || 77.005 || 81.680 || 1.633,6 || 99,6 || 8 || –
|-
| 35.09.11 || style="text-align:left" | Wuluhan || style="text-align:left" | Wuluhan || 128,74 || 114.695 || 123.999 || 963,2 || 103,6 || 7 || –
|-
| 35.09.12 || style="text-align:left" | Ambulu || style="text-align:left" | Ambulu || 116,76 || 105.103 || 116.361 || 996,6 || 102,0 || 7 || –
|-
| 35.09.13 || style="text-align:left" | Rambipuji || style="text-align:left" | Rambipuji || 54,41 || 78.934 || 86.834 || 1.595,9 || 99,6 || 8 || –
|-
| 35.09.14 || style="text-align:left" | Panti || style="text-align:left" | Panti || 181,82 || 59.399 || 65.084 || 358,0 || 97,7 || 7 || –
|-
| 35.09.15 || style="text-align:left" | Sukorambi || style="text-align:left" | Sukorambi || 45,46 || 37.950 || 41.161 || 905,4 || 98,0 || 5 || –
|-
| 35.09.16 || style="text-align:left" | Jenggawah || style="text-align:left" | Jenggawah || 56,08 || 81.318 || 87.682 || 1.563,5 || 101,3 || 8 || –
|-
| 35.09.17 || style="text-align:left" | Ajung || style="text-align:left" | Ajung || 60,09 || 74.416 || 82.046 || 1.365,4 || 100,9 || 7 || –
|-
| 35.09.18 || style="text-align:left" | Tempurejo || style="text-align:left" | Tempurejo || 536,91 || 65.153 || 78.926 || 147,0 || 100,6 || 8 || –
|-
| 35.09.19 || style="text-align:left" | Kaliwates || style="text-align:left" | Kaliwates || 25,61 || 111.851 || 125.855 || 4.914,3 || 97,4 || - || 7
|-
| 35.09.20 || style="text-align:left" | Patrang || style="text-align:left" | Patrang || 37,39 || 94.471 || 100.527 || 2.688,6 || 97,8 || - || 8
|-
| 35.09.21 || style="text-align:left" | Sumbersari || style="text-align:left" | Sumbersari || 36,35 || 126.279 || 132.802 || 3.653,4 || 98,0 || - || 7
|-
| 35.09.22 || style="text-align:left" | Arjasa || style="text-align:left" | Arjasa || 35,10 || 38.055 || 41.295 || 1.176,5 || 99,1 || 6 || –
|-
| 35.09.23 || style="text-align:left" | Mumbulsari || style="text-align:left" | Mumbulsari || 86,09 || 62.339 || 68.009 || 790,0 || 99,5 || 7 || –
|-
| 35.09.24 || style="text-align:left" | Pakusari || style="text-align:left" | Pakusari || 30,55 || 41.713 || 45.059 || 1.474,9 || 96,6 || 7 || –
|-
| 35.09.25 || style="text-align:left" | Jelbuk || style="text-align:left" | Jelbuk || 72,79 || 31.962 || 32.339 || 444,3 || 98,6 || 6 || –
|-
| 35.09.26 || style="text-align:left" | Mayang || style="text-align:left" | Mayang || 57,70 || 48.362 || 50.971 || 883,4 || 98,3 || 7 || –
|-
| 35.09.27 || style="text-align:left" | Kalisat || style="text-align:left" | Kalisat || 52,68 || 74.962 || 78.428 || 1.488,8 || 98,0 || 12 || –
|-
| 35.09.28 || style="text-align:left" | Ledokombo || style="text-align:left" | Ledokombo || 131,91 || 62.528 || 68.193 || 517,0 || 97,5 || 10 || –
|-
| 35.09.29 || style="text-align:left" | Sukowono || style="text-align:left" | Sukowono, || 50,43 || 58.734 || 60.317 || 1.196,1 || 96,5 || 12 || –
|-
| 35.09.30 || style="text-align:left" | Silo || style="text-align:left" | Silo || 322,68 || 103.850 || 108.150 || 335,2 || 99,6 || 9 || –
|-
| 35.09.31 || style="text-align:left" | Sumberjambe || style="text-align:left" | Sumberjambe || 129,99 || 60.126 || 62.635 || 481,8 || 97,8 || 9 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.09 || Kab. Jember || Kota Jember || style="text-align:right" | 3.306,89 || style="text-align:right" | 2.332.726
! style="text-align:right" | 2.536.729 || style="text-align:right" | 767,1 || 99,5 || 226 || 22
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Jember 2.582.673  Menschen, davon 1.291.498 Frauen und 1.291.175 Männer. Die Bevölkerungsdichte betrug 779,45 Personen pro Quadratkilometer. 98,78 Prozent der Einwohner waren Muslime, 0,77 Prozent Protestanten, 0,32 Prozent Katholiken, 0,06 Prozent Hindus und 0,05 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit von Konfuzianern.Familienstand: 30,61 (44,50) Prozent waren Ende 2021 ledig, 53,91 (60,56) Prozent verheiratet, 1,72 (1,93) Prozent geschieden sowie 4,75 (5,34) Prozent verwitwet. Die geklammerten Zahlen bezioehen sich auf die Prozentzahlen der Bevölkerung ab 10 Jahre.

Bildung 
Jember verfügt über mehrere öffentliche und private Universitäten, darunter die Universität Jember und die Universität Terbuka Jember. Viele islamische Universitäten befinden sich ebenfalls in der Region, unter anderem eine Bildungseinrichtung der Muhammadiyah, der zweitgrößten islamischen Organisation Indonesiens.

Wirtschaft 
Die Wirtschaft in Jember ist stark landwirtschaftlich geprägt mit vielen Betrieben, die noch auf die Kolonialzeit zurückgehen. Ein Hauptanbauprodukt ist Tabak, der vor Allem in Europa aufgrund seiner hohen Qualität beliebt ist.

Verkehr 
Der Flughafen Notohadinegoro wird von Wings Air mit Verbindungen nach Surabaya angeflogen. Durch Jember verläuft die Bahnstrecke von Yogyakarta nach Banyuwangi, die täglich mit dem Zug Mutiara Timur befahren wird und an der Stasiun Jember Halt macht.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite des Kapubaten Jember (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)